Kawakami :

 Kawakami (Nara), village de la préfecture de Nara au Japon
 Kawakami (Nagano), village de la préfecture de Nagano au Japon

Patronyme 

 Bizan Kawakami (1869-1908), romancier japonais
 Hiromi Kawakami (née en 1958), romancière japonaise
 Kenshin Kawakami (né en 1975), joueur de baseball japonais
 Mine Kawakami (née en 1969), pianiste japonaise
 Naoko Kawakami (née en 1977), footballeuse japonaise
 Tomoko Kawakami (1970-2011), seiyū japonaise